Izbica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Izbica, village et siège de la gmina d'Izbica dans la voïvodie de Lublin 
 Izbica, village dans la voïvodie de Mazovie 
 Izbica, village dans la voïvodie de Poméranie 

au Kosovo
 Izbica, village dans la municipalité de Skenderaj